Dreiländerecke bzw. Dreiländereck steht für:
 Dreiländereck, Grenzpunkt dreier Länder

Dreiländerecke heißen folgende geographische Objekte:

 Dreiländerecke (Sesvennagruppe), 2179 m.ü.A., Grenzberg Italien–Österreich–Schweiz, Vorberg des Piz Lad
 Dreiländerecke (bei Sankt Martin an der Raab), Tromejnik, Harmashatar, 387 m.ü.A., Grenzberg Österreich–Slowenien–Ungarn bei Oberdrosen
 Dreiländerecke (bei Sankt Anna am Aigen), 343 m.ü.A., Grenzpunkt Burgenland–Steiermark–Slowenien bei Sichauf

Dreiländereck heißen folgende geographische Objekte:
 Dreiländereck (Berg), Monte Forno, Peč, Grenzberg Italien–Österreich–Slowenien 
 Dreiländereck (am Willersbach), 501 m, Grenzpunkt Burgenland–Niederösterreich–Steiermark
 Dreiländereck Bergbahnen, Skigebiet in Kärnten